Molekulska formula -{C13H14N2O}- se može odnositi na:

 Feniramidol
 Harmalin